Matense – abitanti di Boca da Mata
Matense – abitanti di Feira da Mata
Matense – abitanti di Mata (Brasile)
Matense – abitanti di Mata de São João
Matense – abitanti di Matas